Piippola är en f d kommun i landskapet Norra Österbotten i Uleåborgs län. Piippola hade 1 251 invånare år 2008 och en yta på 464,98 km².

Den 1/1 2009 slogs kommunerna Kestilä, Piippola, Pulkkila och Frantsila ihop och den nya Siikalatva kommun etablerades.

Piippola var enspråkigt finskt.

Före detta finländska kommuner
Siikalatva